Tökös ötös (1990) Emilio Estevez filmje
 Tökös ötös (2016) Igor Gotesman filmje